Niewodnica ist ein polnischer Orts- und Gewässername:
 Niewodnica (Reszel) im Powiat Kętrzyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Fischbach, Kreis Rastenburg, Ostpreußen
 Niewodnica (Narew), Fluss in der Woiwodschaft Podlachien, Nebenfluss des Narew

Siehe auch:
 Niewodnica Korycka, Niewodnica Kościelna, Niewodnica Nargilewska